

Patronyme 

 Alexander Aitken (1895 - 1967), mathématicien néo-zélandais ;
 Andrew Aitken (1968-), joueur de rugby sud-africain ;
 Andy Aitken (1877-1955), footballeur écossais ;
 Billy Aitken (1894-1973), footballeur écossais ;
 Brad Aitken (1967-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brett Aitken (1971-), coureur cycliste australien ;
 Charlie Aitken (1942-), footballeur écossais ;
 David D. Aitken (1853-1930), homme politique américain ;
 Doug Aitken (1968-), artiste américain ;
 Edith Aitken (1861-1940), pédagogue et directrice d'école britannique ;
 Edward Hamilton Aitken (1851-1909), écrivain écossais ;
  ;
 Jacqueline Wilson née Aitken (1945-), auteur britannique ;
 James Macrae Aitken (1908-1983), joueur d'échecs écossais ;
 John Aitken (1839-1919), physicien et météorologue écossais ;
 Johnathan Aitken (1978-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Laurel Aitken (1927-2005), artiste jamaïcain ;
 Lisa Aitken, joueuse de squash écossaise ;
 Max Aitken (1879-1964), homme d'affaires et politicien canadien-britannique ;
 Penelope Aitken (1910-2005), personnalité mondaine britannique ;
 Robert Aitken (1939-), compositeur canadien ;
 Robert Grant Aitken (1864-1951), astronome américain ;
 Robert Ingersoll Aitken (1878-1949), sculpteur américain ;
 Roy Aitken (1958-), footballeur écossais ;
 Spottiswoode Aitken (1868-1933), acteur écossais-américain ;
 Violet Aitken (1886-1987) est une suffragette britannique.

Astronomie 
 Aitken, cratère lunaire
 Bassin Pôle Sud-Aitken, sur la Lune
 Catalogue d'étoiles doubles Aitken ou catalogue ADS, catalogue d'étoiles doubles
 (3070) Aitken, astéroïde

Autres 
 Conférence Aitken, distinction mathématique
 Stock Aitken Waterman, trio britannique

Voir aussi 
 Aitkin
 Atkin

Patronyme écossais